Дие́го Марти́н Родри́гес Берри́ни, либо просто Диего Родригес (; 4 сентября 1989, Монтевидео), также известен по прозвищам «Торо» или «Торито» () — уругвайский футболист, полузащитник оборонительного плана «Насьоналя» и в прошлом молодёжной и Олимпийской сборной Уругвая.

Биография

Клубная карьера 
Диего Мартин Родригес является воспитанником клуба «Пласа Колония», в 2009 году он перешёл в «Дефенсор Спортинг», где в первом сезоне сыграл 16 матчей в Примере Уругвая. Дебютной для Диего стала игра против «Такуарембо» 28 октября 2009 года.

В следующие два сезона «Торито» стал твёрдым игроком основы «фиолетовых» — он сыграл 29 и 28 матчей соответственно, отметившись по одному забитому голу в каждом из сезонов.

С 2013 по 2021 год выступал за границей. После неудачной попытки закрепиться в итальянском «Удинезе», провёл один сезон в аргентинском клубе «Годой-Крус». Следующие четыре сезона провёл в «Индепендьенте». В 2017 году помог «красным дьяволам» выиграть Южноамериканский кубок.

В сезоне 2018/19 играл за мексиканскую «Тихуану». Первую половину сезона 2019/20 провёл в «Дефенсе и Хустисии», а затем уругваец перешёл в свою четвёртую аргентинскую команду — «Сан-Лоренсо де Альмагро».

В 2022 году вернулся на родину, подписав контракт с «Насьоналем».

Карьера в сборной 
В 2009 году Родригес был одним из лучших игроков в сборной Уругвая до 20 лет, которая завоевала право участвовать в молодёжном чемпионате мира, прошедшем в том же году в Египте. Уругвайцы вышли в 1/8 финала, но уступили Бразилии, будущему финалисту турнира. Вместе с «Торо» в той команде выступали, в частности, его будущие партнёры по Олимпийской сборной 2012 года: Леандро Кабрера, Максимильяно Кальсада, Абель Эрнандес, Николас Лодейро, Джонатан Урретабискайя, Себастьян Коатес, Табаре Вьюдес, Матиас Агиррегарай.

В октябре 2011 года Диего Мартин Родригес выиграл бронзовые медали Панамериканских игр в сборной Уругвая до 22 лет. Родригес был капитаном той сборной и одним из ключевых игроков. В июле 2012 года Оскар Вашингтон Табарес, тренер основной сборной Уругвая, возглавивший Олимпийскую футбольную команду, включил «Торо» в заявку сборной на Олимпийский футбольный турнир.

В ноябре 2011 года дважды вызывался в основную сборную Уругвая, однако не дебютировал в составе «селесте».

Титулы и достижения 
  Вице-чемпион Уругвая (1): 2010/11
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2017
 Бронзовый призёр Панамериканских игр: 2011

Примечания

Ссылки 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Уругвая по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Годой-Крус»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Тихуана»
Игроки ФК «Дефенса и Хустисия»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео